Това е непълен списък от песни, публикувани от американската пънк рок група „Офспринг“, по азбучен ред.

В списъка са включени песни от всеки техен албум The Offspring (1989), Ignition (1992), Smash (1994), Ixnay On The Hombre (1997), Americana (1998), Conspiracy Of One (2000), Splinter (2003), Rise And Fall, Rage And Grace (2008) и Days Go By (2012). Той включва и песни от компилациите албуми Greatest Hits (2005) и Happy Hour! (2010), както и двете EP албума Baghdad (1991) и Club Me (1997), както и песни, които групата е записала преди 1989 година. Бонус песни от албуми, Б-страни и песни от различни сборни албуми с други изпълнители и саундтракове са изброени тук.

Външни препратки 
 Сайт на Офспринг
 Албумите На Офспринг в сайта на групата
 Видеоматериали за Офспринг
 Турнета на групата

Офспринг